Берестейський повіт — повіт у Великому князівстві Литовському (1566—1795)
Берестейський повіт — повіт у Російській імперії (1795—1918).
Берестейський повіт — повіт у Польській Республіці (1920—1939).